Кам'янська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні, Білорусі та в Росії.

Кам'янська сільська рада — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Кам'янська сільська рада — Житомирська область, Барашівський район
 Кам'янська сільська рада — Житомирська область, Дзержинський район
 Кам'янська сільська рада — Житомирська область, Житомирський район
 Кам'янська сільська рада — Житомирська область, Олевський район
 Кам'янська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Кам'янська сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Кам'янська сільська рада — Запорізька область, Василівський район
 Кам'янська сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Кам'янська сільська рада — Луганська область, Лутугинський район
 Кам'янська сільська рада — Луганська область, Новопсковський район
 Кам'янська сільська рада — Львівська область, Сколівський район
 Кам'янська сільська рада — Миколаївська область, Новобузький район
 Кам'янська сільська рада — Миколаївська область, Очаківський район
 Кам'янська сільська рада — Одеська область, Арцизький район
 Кам'янська сільська рада — Одеська область, Біляївський район
 Кам'янська сільська рада — Одеська область, Ізмаїльський район
 Кам'янська сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район
 Кам'янська сільська рада — Одеська область, Савранський район
 Кам'янська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Кам'янська сільська рада — Рівненська область, Рокитнівський район
 Кам'янська сільська рада — Сумська область, Лебединський район
 Кам'янська сільська рада — Сумська область, Середино-Будський район
 Кам'янська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район
 Кам'янська сільська рада — Харківська область, Дворічанський район
 Кам'янська сільська рада — Харківська область, Ізюмський район
 Кам'янська сільська рада — Херсонська область, Каховський район
 Кам'янська сільська рада — Хмельницька область, Городоцький район
 Кам'янська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Кам'янська сільська рада — Чернівецька область, Глибоцький район
 Кам'янська сільська рада — Чернівецька область, Сторожинецький район

Кам'янська сільська рада — Гомельська область, Кормянський район

Кам'янська сільська рада — Граховський район, Удмуртія
 Кам'янська сільська рада — Зав'яловський район, Удмуртія